Rozenkrans - gebedssnoer
 Rozenkransweg (Handel) - pad met rozenkranskapellen in de plaats Handel
 Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans - titel van Maria
 Basiliek van de H. Liduina en Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans - Schiedam
 Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans en Sint-Jacobus de Meerderekerk - Vlissingen
 Orde van het Hemelsblauwe Lint van de Heilige Rozenkrans - Franse orde

Zie ook
 Basiliek van Onze Vrouw van de Rozenkrans van Chiquinquirá (doorverwijspagina)